Эйрик Хестад (; 26 июня 1995, Ауреосенн, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Мольде».

Клубная карьера 
Хестад — воспитанник клуба «Мольде». В 2012 году он стал чемпионом страны, хотя не провёл на поле ни минуты. 29 сентября 2013 года в матче против «Хёугесунна» он дебютировал в Типпелиге. В 2014 году Хестад во второй раз ста чемпионом страны. 4 октября 2015 года в поединке против «Тромсё» Эйрик забил свой первый гол за «Мольде». В матчах Лиги Европы против амстердамского «Аякса» и испанской «Севильи» он отметился двумя мячами. 19 июля 2018 года в матче квалификации Лиги Европы против североирландского «Гленавона» Хестад сделал хет-трик.

Достижения 

Командные

 «Мольде»
  Чемпионат Норвегии по футболу (2) — 2012, 2014
 Обладатель Кубка Норвегии (2) — 2013, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Молде»